Absolucija (latinsko absolutio) je lahko:
 oprostitev kazni
 v katolištvu odpustitev, odveza grehov